Sindang Sari (Tanjung Bintang), een plaats in Indonesië
Sindang Sari (Lempuing), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing